Sec může znamenat:

sec 
 matematická funkce sekans
 označení suchého druhu sektu (z francouzštiny)
 (nedoporučená) značka fyzikální jednotky sekunda (s)

SEC 
 originální anglická zkratka pro Komisi pro kontrolu cenných papírů Spojených států (U.S. Securities and Exchange Commission)